McCrae ist der Familienname folgender Personen:

 Georgiana Huntly McCrae (1804–1890), schottisch-australische Malerin und Tagebuchschreiberin
 Gwen McCrae (* 1943), US-amerikanische Soul- und Disco-Sängerin
 Ian McCrae (* 1946), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Jane McCrea (1752–1777), Loyalistin während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Joel McCrea (1905–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 John McCrae (1872–1918), kanadischer Dichter, Schriftsteller und Mediziner

Siehe auch:
 McCrea
 McCray
 McRae
 Macrae